Moulian  es un apellido de origen francés que puede referirse a las siguientes personas:

 Luis Moulian, historiador chileno.
 Tomás Moulian, sociólogo y cientista político chileno.
 Vasco Moulian, actor y presentador de televisión chileno.